Синцово — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Синцово — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Кировская область 
 Синцово — село в Лебяжском районе.

Костромская область 
 Синцово — село в Галичском районе.
 Синцово — деревня в Красносельском районе.

Нижегородская область 
 Синцово — деревня в Большемурашкинском районе.
 Синцово — деревня в Борском районе.

Псковская область 
 Синцово — деревня в Бежаницком районе (МО Полистовское).
 Синцово — деревня в Опочецком районе (Звонская волость).

Тверская область 
 Синцово — деревня в Андреапольском районе.
 Синцово — деревня в Калининском районе.
 Синцово — деревня в Конаковском районе.
 Синцово — деревня в Пеновском районе.
 Синцово — деревня в Торжокском районе.